Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Jean-François Bachelot e Arnaud Clément 6(8)-7, 7-6(6), 6-4.

Teste di serie 

 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Cyril Suk /  Pavel Vízner (primo turno)

 Martin Damm /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Julian Knowle /  Petr Pála (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 2005